Filipowicz ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Filipowicz (* 1938), polnischer Schachspieler, Schachfunktionär und Schachjournalist
 Kornel Filipowicz (1913–1990), polnischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Dichter
 Wanda Krahelska-Filipowicz (1886–1968), polnische Sozialistin und PPS-Aktivistin

Siehe auch:
 Filipović
 Filipovići
 Philippovich